En Pologne :
 Chmielno, localité de Basse-Silésie.

 Chmielno, une gmina rurale du powiat de Kartuzy en Poméranie,
 Chmielno, siège de la gmina précédente.

 Chmielno, localité de Poméranie-Occidentale.